Il singolare  del Tashkent Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Karol Beck era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Denis Istomin ha battuto in finale 6–4, 6–3  Jürgen Zopp.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Dudi Sela (ritiro)
 Denis Istomin (campione)
 Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)

  Rainer Schüttler (primo turno)
  Vasek Pospisil (ritiro)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Rik De Voest (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tashkent Challenger 2011